Petjora kan henvise til følgende:
 Petjora (by)
 Petjora (flod)